

Geografia
 Beltrán – comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca

Onomastica
 Beltrán – forma spagnola del nome proprio di persona italiano Beltramo

Persone
 Lola Beltrán – cantante e attrice messicana
 San Luigi Beltrán – santo della Chiesa cattolica
 Manuel Beltrán – ciclista spagnolo
 Nuño Beltrán de Guzmán – esploratore spagnolo
 Robert Beltran – attore statunitense
 Washington Beltrán – politico uruguaiano
Sandra Ávila Beltrán – leader del cartello della droga messicana,

Personaggi immaginari
 Matias Beltràn – personaggio della serie Il mondo di Patty